Maas-Buurtspoorweg, een voormalig openbaarvervoerbedrijf bij Nijmegen en Venlo
 Museum Buurtspoorweg, een museumspoorlijn tussen Haaksbergen en Boekelo
 Montpellier Business School, een school in Frankrijk
 MBS (motorfiets)
 Mohammad bin Salman al-Saoed (MbS), Saoedi-Arabisch kroonprins en politicus